Antonio Marchetti – architetto italiano
 Antonio Marchetti – medico e chirurgo italiano
 Antonio Salvagnoli Marchetti – politico italiano